

Білий Косцюл — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Білий Косцюл — село в гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства